BMW E60 — модификация кузова BMW «пятой» серии, который выпускался с 2003 года по 2009 год (до 2010 года выпускался в кузове универсал). Предшественником данного кузова был BMW E39. Для 2003 года базовой моделью в семействе являлась модель 520i с 6-цилиндровым M54B22 двигателем объемом 2,2 литра выдаёт 170 л. с. В 2007 году произошёл рестайлинг, появился электронный селектор автомата, новые фары, светодиодные фонари, бампера, кнопка старта двигателя, c марта 2008 года появилась возможность добавление в опции расширенной мультимедиа CIC (Car Information Computer). Также добавились 3.0-литровые дизельные с одной турбиной двигатель 235 л. с и двигатель с двумя турбинами мощностью 286 л. с. Базовой в семействе являлась модель 520i. Её 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 литра выдаёт 170 л. с. Автомобиль был доступен в двух кузовах: седан (E60) и универсал (E61). На версию M5 устанавливался двигатель S85B50 (V10) объёмом 5 литров и выдающий 507 л. с., что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды, а до 200 км/ч — за 15 секунд. Максимальная скорость ограничивается электроникой на уровне 250 км/ч. Без ограничителя машина способна разогнаться до 320 км/ч. Последняя машина сошла с конвейера в 2009 году. В декабре 2009 года цех производства E60 был закрыт на переоборудование для производства новой модели F10.

За период с 2003 по 2009 годы компанией было реализовано 1 096 444 седана и 263 426 универсалов.

Кузов 
Особенностью E60 является облегченная алюминиевая передняя часть кузова. Передняя часть сделана из алюминия, а пассажирский отсек и задняя часть - из стали. Благодаря уменьшению веса передней части автомобиля достигается распределение нагрузки на оси 50:50.

Системы помощи водителю 
Проекционный дисплей информация (HUD) проецируется на лобовое стекло с отображением скорость, оборотов двигателя и маршрута.
В качестве специального оборудования также был доступен BMW Night Vision ( Night View Assist ). В отличие от Mercedes-Benz S-Class (где используется система ближнего инфракрасного диапазона от Bosch с активным инфракрасным освещением), BMW использует технологию пассивного тепловидения. Тепловое излучение от предметов и людей регистрируется камерой в решётке переднего бампера и отображается на дисплее iDrive.

Контроль полосы (на скорости выше 70 км/ч) - эта система предупреждает водителя, если он собирается покинуть полосу движения, вибрируя рулевое колесо. Камера во лобовом стекле обнаруживает существующую и четко видимую разметку полосы движения. Если дорожная разметка распознается, система сигнализирует о готовности предупредить. Систему можно включить или выключить с помощью кнопки на рулевом колесе. В ситуациях где маркировка полос движения бывает неразборчивой, система автоматически переключается в неактивное состояние, а затем автоматически активируется.

Светотехника 
BMW E60 имеет автоматический дальний свет и адаптивные фары поворотов. С осени 2007 года - светодиодные фонари поворотов и задние фонари. Ассистент дальнего света, как дополнительная опция, автоматически включает или выключает дальний свет, предотвращая ослепление встречных автомобилей. С марта 2005 года ксеноновые фары были заменены с D2S на D1S.

Мультимедиа 
Для E60 есть различные варианты развлечений, например, профессиональная навигационная система с 8,8-дюймовым экраном и DVD приводом. Тюнер для цифрового радио приема и DVB-T - тюнер для телевизионного приема также доступны. Были доступны 4 вида аудиосистем Stereo, Hi-Fi, Logic7 и Individual.

Аудио может воспроизводиться через опциональную аудиосистему LOGIC7 от harman / kardon с 13 динамиками, включая два сабвуфера под передними сиденьями; он обеспечивает воспроизведение без искажений до 110 дБ. Система использует звуковую сцену на 360 °, а также поддерживает MP3. К усилителю (девять каналов, 420Ватт ) сигнал передается через интерфейс оптической шины MOST. Кроме того, с 2007 года появилась возможность заказа опции аудиосистемы Individual с 16 динамиками и мощностью 825 Вт.

Рестайлинг 2007 - 2010 г. в. 
24 марта 2007 года была представлена доработанная версия 5-й серии. Внешний вид немного переработан. Наиболее заметными внешними изменениями являются новые бамперы, задние фонари со светодиодной технологией, переработанные противотуманные фары, измененная рамка номерного знака в задней двери.

В интерьере были переработаны дверные панели и выбраны другие материалы. Органы управления имеют перламутровый хромированный дизайн, а обновленный iDrive теперь имеет восемь свободно программируемых любимых кнопок. Самым ярким сигналом к ​​новому стилю оформления интерьера являются двухцветные дверные панели. Кнопки стеклоподъемников и регулировки зеркал теперь встроены в подлокотник.

Технические нововведения включали дополнительное предупреждение о выезде с полосы движения, дневные ходовые огни через коронирующие кольца, огни поворота и 6-ступенчатую спортивную автоматическую коробку передач, которая может переключать до четырех передач одновременно. Это включало новый рычаг селектора и подрулевые переключатели на рулевом колесе. Также существует доработанная гамма двигателей. Помимо изменений в характеристиках, все бензиновые двигатели, кроме версии V8, были переведены на прямой впрыск.

Как опция предлагалась с марта 2008 года (с октября 2008 ставилась как замена ССС) система навигации с жестким диском CIC была поставлена ​​с новой системой управления iDrive и может воспроизводить фильмы DVD, когда она неподвижна. Монитор имеет разрешение 1280х480. Данные могут быть перенесены на внутренний жесткий диск через порт USB в перчаточном ящике; 12 ГБ из 80 ГБ зарезервированы для музыки. В сентябре 2009 года 5-я серия получила модифицированные наружные зеркала заднего вида для соответствия новым директивам ЕС.

Двигатели

Бензин

Дизель

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт BMW

E60